La Constitution de la République du Congo peut designer :
 les lois constitutionnelles du Congo de 1959, adoptée par référendum le  (première constitution du Congo avant l'indépendance en 1960) ;
 la Constitution de la République du Congo de 1961, adoptée le  ;
 la Constitution de la République du Congo de 1963, adoptée le  ;
 la Constitution de la République populaire du Congo de 1973, adoptée par référendum le  ;
 la Constitution de la République populaire du Congo de 1979, adoptée par référendum le  ;
 la Constitution de la République du Congo de 1992, adoptée par référendum le  ;
 la Constitution de la République du Congo de 2002, en vigueur de 2002 à 2015 ;
 la Constitution de la République du Congo de 2015, adoptée par référendum le  et entrée en vigueur le 6 novembre de la même année.

Sources

Références 

Constitution de la république du Congo